L'édition 2006 du tournoi de Washington s'est déroulée du 31 juillet au  sur dur.

Faits marquants 
 Arnaud Clément remporte le tournoi en simple en battant Andy Murray en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en juillet 2006
Tennis en août 2006